Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 II se dispute du 19 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1961 II
Adelaide II
Tennis en Australie en 1961
Novembre 1961